Carbonera bezeichnet:

 Carbonera, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Treviso
 Carbonera (Insel), eine Insel in der Lagune von Venedig

Carbonera ist der Familienname folgender Personen:

 Éder Carbonera (* 1983), brasilianischer Volleyballspieler
 Mercedes Cabello de Carbonera (1845–1909), peruanische Schriftstellerin

Siehe auch:

 Carbonara (Begriffsklärung)